Eugene Field House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Eugene Field House (Denver, Colorado), NRHP-ID 74000568
 Eugene Field House (St. Louis, Missouri), NRHP-ID 75002137